Борислав Њежић је српски филмски и ТВ сценограф.

Сценографија

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 
|-
| 1970. || Максиметар || 
|-
| 1972 - 1974. || Образ уз образ || 
|-
| 1974. || Оглас || 
|-
| 1975. || Црни петак || 
|-
| 1976. || Џангризало || 
|-
| 1977. || У бањи једног лета || 
|-
| 1977. || Више од игре || 
|-
| 1978. || Вучари Доње и Горње Полаче || 
|-
| 1978. || Сва чуда света || 
|-
| 1978. || Сироче || 
|-
| 1978. || Пуцањ у шљивику преко реке || 
|-
| 1979. || Освајање слободе || 
|-
| 1981. || Шеста брзина || 
|-
| 1981. || Приче из радионице || 
|-
| 1988. || Браћа по матери || 
|}

Извори

Спољашње везе 

 Борислав Њежић на сајту Имдб
 Борислав Њежић на сајту Филмска банка

Рођени 1933.
Српски сценографи
Градишчанци
Срби у Босни и Херцеговини